«Ватиким» (, ) — команда по хоккею с шайбой. Основана в 2021 году. Выступает во втором дивизионе ИНХЛ.

История 
Команда Ватиким была образована в 2021 году и в сезоне 2021/2022 участвовала в независимой OneIce хоккейной лиге в дивизионе Синьёрс А. Команда заняла третье место. Также команда участвовала в кубке OneIce и победила в своём дивизионе.
Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее произошли революционные изменения.
Руководство независимой oneice хоккейной лиги, матчи которой проходят на новой арене OneIce в посёлке Тнувот недалеко от Нетании, взяло под свой контроль команды израильской хоккейной лиги и три арены, существующие в Израиле. Израильская хоккейная лига стала называться израильской национальной хоккейной лигой.
Было образовано три дивизиона. Во второй дивизион ИНХЛ вошла команда Ватиким.

Текущий состав 
Верно на 27 октября 2022 года

Примечания

См. также

Ссылки 
 страница команды Ватиким на сайте Eliteprospects.com
 страница команды Ватиким на сайте Федерации хоккея Израиля

Хоккейные клубы Израиля